1981 Голяма награда на Великобритания е 32-рото за Голямата награда на Великобритания и девети кръг от сезон 1981 във Формула 1, провежда се на 18 юли 1981 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания